Gauliga Donau-Alpenland (1944/1945) była 34. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Rozgrywki te były częścią Mistrzostw Niemiec, jednak ich zwycięzcy są uznawani za mistrzów Austrii. Ze względu na koniec II wojny światowej rozgrywek nie dokończono. Tytułu broniła drużyna First Vienna FC 1894. Nowego mistrza Austrii nie wyłoniono.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Gauliga
Gauliga Ostmark
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii